Again – singel zespołu Alice in Chains
 Again – utwór Archive
 Again – singel Janet Jackson
 again – minialbum Ayumi Hamasaki
 AGAIN – minialbum zespołu T-ara